Аристотел Дудулов е български просветен деец от Македония от началото на XX век.

Биография 
Аристотел Дудулов е роден в македонския град Струга, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония, в известния род Дудулови.

Първоначално е учител по турски език в българското училище в Струмица. След това е секретар на Струмишката българска митрополия. Като такъв е арестуван от турските власти около 1903 година, когато под домашен арест е и самият митрополит Герасим Струмишки.

Умира през 1926 година в София.

Родословие

Бележки 

Родени в Струга
Български просветни дейци от Македония
Дудулови
Починали в София
Български имигранти от Македония в София